Con Il placido Don si identificano:

Il placido Don, romanzo in quattro parti di Michail Aleksandrovič Šolochov, che prende il titolo dalla prima di esse;
Il placido Don, film del 1930 diretto da Ol'ga Ivanovna Preobraženskaja;
Il placido Don, film del 1957 diretto da Sergej Appolinarievič Gerasimov, vincitore del "Globo di Cristallo" al Festival Internazionale del cinema di Karlovy Vary del 1958;
Il placido Don (And quiet flows the Don), film del 2006 diretto da Sergej Fëdorovič Bondarčuk fino al 1994 e completato dal figlio Fyodor.